Ву́лиця Макси́ма Кривоно́са — назва вулиць в різних населених пунктах України.



Вулиця Максима Кривоноса 
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Бар.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Бершадь.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Борщів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Гайсин.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Городенка.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Городище.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Гримайлів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Іллінці.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Меденичі.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Млинів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Лисянка.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Надвірна.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Нововолинськ.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Скалат.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Сокаль.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Тернопіль.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у смт Турбів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Фастів.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Христинівка.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Чернівці.
 Вулиця Максима Кривоноса — вулиця у місті Яготин.

Вулиця Кривоноса 
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Бережани.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Березне.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Броди.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Генічеськ.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Городок Львівської області.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у смт Гусятин.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Жмеринка.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Збараж.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Козятин.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Коломия.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Копичинці.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Корець.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Коростень.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Краматорськ.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Красноград.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Кременець.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Лисичанськ.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Лубни.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у смт Маневичі.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Немирів.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Новий Розділ.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Острог.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у смт Підволочиськ.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Полонне.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Радивилів.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Самбір.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Сквира.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Соснівка.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Стебник.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у смт Східниця.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Тульчин.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Ходорів.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Часів Яр.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Чернігів.
 Вулиця Кривоноса — вулиця у місті Чортків.

Див. також 
 Провулок Максима Кривоноса

Вулиці, названі на честь людей